«Церковь света», 1932 — эзотерическое движение в Лос-Анджелесе, основанное Эльбертом Бенджамином (Заиным).
 Церковь Света, 1989 — часовня в городе Ибараки, Япония.

См. также 
 Собор Христа — Света от Света (Окленд, США)

Примечания